Го́голево () — село, Гоголевский сельский совет, Шишацкий район, Полтавская область, Украина.

Код КОАТУУ — 5325781601. Население по переписи 2001 года составляло 524 человека.

Является административным центром Гоголевского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Воронянщина,
Маликовщина,
Шарлаевка и
Шафрановка.

Географическое положение 
Село Гоголево находится в 3-х км от левого берега реки Говтва, в 0,5 км от сёл Воронянщина и Шарлаевка.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

История 
В 1946 году указом ПВС УССР село Яновщина переименован в Гоголево.

Экономика 
 «Гоголево», АФ, ООО.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Дом культуры.

Достопримечательности 

 В селе расположен Музей-усадьба Н. В. Гоголя. Родовое имение Гоголей, где писатель провёл свои детские и юношеские годы. Открыт к 175-летию писателя. Усадьба воспроизведена по фотографиям, рисункам, планам, письмам и воспоминаниям современников. Восстановлен родительский дом и флигель с рабочим кабинетом Гоголя, сохранились пруды, грот, сад, могила родителей.
 Готовится к восстановлению Церковь Рождества Пресвятой Богородицы села Гоголево.

Известные люди 
 Василий Гоголь-Яновский (1777—1825) — писатель, отец Николая Гоголя, родился в селе Яновщина (ныне Гоголево).

Интернет-ссылки

Примечания